Cet article est une liste des peintures de Franz Xaver Winterhalter. Winterhalter était un artiste allemand célèbre au  siècle pour ses portraits de la royauté européenne. Ses œuvres font partie des collections des plus grands musées d'Europe et des États-Unis. Ses peintures véhiculent une atmosphère d'intimité, révélant une compréhension de l'esprit de la noblesse de l'époque, de son hédonisme, de son luxe et aussi de sa joie.

Liste

1830-1839

1840-1849 
{| class="wikitable"
|+
!Image
!Titre
!Date
!Dimensions
!Lieu de conservation
|-
|
|Autoportrait avec son frère
|1840
|
|Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe
|-
|
|Portrait de la princesse Victoria Boncompagni Ludovisi
|1840
|
|
|-
|
|Portrait du roi des Belges Léopold Ier
|1840
|86 x 66 cm
|Collection royale de Belgique, Château de Laeken
|-
|
|Portrait du roi des Belges Léopold Ier
|1840
|
|Collection royale de Belgique
|-
|
|Louis-Philippe Ier, roi des Français
|1840
|245,4 x 154,4 cm
|Château de Versailles et Royal Collection
|-
|
|Portrait de Victoire de Saxe-Cobourg-Kohary, duchesse de Nemours
|1840
|215 x 140 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Le duc d'Aumale en chef de bataillon du  léger
|1840
|92 x 74 cm
|Musée Condé
|-
|
|La Siesta
|1841
|
|
|-
|
|François-Horace, comte Sébastiani, maréchal de France
|1841
|215 x 139 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Le prince Albert avec sa fille aînée la princesse Victoria et le lévrier Eos
|1841
|
|English Heritage, Osborne House
|-
|
|La reine d'Espagne Marie-Christine de Bourbon-Siciles
|1841
|
|Château de Versailles
|-
|
|Louis-Philippe Ier, roi des Français
|1841
|
|Château de Versailles
|-
|
|Portrait de la reine des Belges Louise d'Orléans
|1841
|220,5 x 143 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Charlotte de Belgique
|1842
|72,4 x 58,4 cm
|Royal Collection
|-
|
|Portrait de la reine des Français Marie-Amélie de Bourbon-Siciles
|1842
|215 x 140 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Philippe d'Orléans, comte de Paris
|1842
|
|
|-
|
|Portrait d'Adélaïde d'Orléans
|1842
|
|Château de Versailles
|-
|
|Alexandrine de Bade, princesse héritière de Saxe-Cobourg et Gotha|1842
|125,4 x 103,1 cm
|Royal Collection, Frogmore House
|-
|
|Victoria, Princesse royale|1842
|79,3 x 61,7 cm
|Royal Collection
|-
|
|Portrait du prince consort Albert de Saxe-Cobourg-Gotha|1842
|132,7 x 97,2 cm
|Royal Collection, palais de Buckingham
|-
|
|Portrait de la reine Victoria du Royaume-Uni|1842
|
|Osborne House
|-
|
|Portrait de la reine Victoria du Royaume-Uni|1843
|32,4 x 24,1 cm
|Yale University Art Gallery
|-
|
|Portrait de la reine Victoria du Royaume-Uni|1843
|64,8 x 53,3 cm
|Royal Collection, palais de Kensington
|-
|
|La reine Victoria en habit de dame de la Jarretière|1843
|273,1 x 161,6 cm
|Royal Collection, château de Windsor
|-
|
|Le prince Albert en habit de chevalier de la Jarretière|1843
|274,3 x 162,6 cm
|Royal Collection, château de Windsor
|-
|
|Léonille de Sayn-Wittgenstein-Sayn|1843
|56 x 83,5 cm
|Getty Center
|-
|
|Portrait posthume de Ferdinand-Philippe, duc d'Orléans|1843
|
|
|-
|
|Louis d'Orléans, duc de Nemours|1843
|
|Palais de Compiègne
|-
|
|Portrait d'Henri d’Orléans, duc d'Aumale|1843
|215 x 140 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Portrait de François d'Orléans, prince de Joinville|1843
|215 x 140 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Portrait de Françoise du Brésil, princesse de Joinville|1844
|92 x 74 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Antoine d’Orléans, duc de Montpensier|1844
|113,5 x 79,5 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Charlotte de Belgique|1844
|92,1 x 64, 2 cm
|Collection royale de Belgique
|-
|
|Léopold de Belgique, duc de Brabant|1844
|
|
|-
|
|Portrait du comte Alexei Bobrinsky|1844
|123 x 93 cm
|Musée de l'Ermitage
|-
|
|Arthur Wellesley, 1er duc de Wellington, avec Sir Robert Peel|1844
|149,7 x 98,1 cm
|Royal Collection
|-
|
|Portrait de la reine Victoria du Royaume-Uni|1844
|221,9 x 125,8 cm
|Royal Collection
|-
|
|La reine Victoria et le prince Albert reçus par la famille du roi Louis Philippe au château d'Eu|1845
|
|Château de Windsor
|-
|
|Clémentine d'Orléans, princesse de Saxe-Cobourg et Gotha-Kohary, avec ses deux fils|1845
|
|
|-
|
|La princesse de Liechtenstein en costume traditionnel|1845
|
|
|-
|
|Portrait d'Auguste de Saxe-Cobourg-Kohary|1845
|218 x 142 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Portrait d'Alexandre de Wurtemberg|1845
|
|
|-
|
|Gaston d'Orléans, comte d'Eu|1845
|144,5 x 98,5 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Portrait du roi des Belges Léopold Ier|1846
|245,7 x 154,2 cm
|Collection royale de Belgique, palais royal de Bruxelles
|-
|
|Portrait de Clémentine d'Orléans, princesse de Saxe-Cobourg et Gotha-Kohary|1846
|206 x 137 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Portrait de Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse d'Aumale|1846
|215 x 142 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Portrait de Françoise du Brésil, princesse de Joinville|1846
|218,5 x 142 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Augusta de Saxe-Weimar-Eisenach, princesse de Prusse|1846
|45,8 x 35,7 cm
|
|-
|
|La famille de la reine Victoria|1846
|250,5 x 317,3 cm
|Royal Collection, palais de Buckingham
|-
|
|Albert Edouard, prince de Galles|1846
|127,3 x 88,3 cm
|Royal Collection
|-
|
|La reine Victoria avec son fils aîné le prince de Galles|1846
|
|Royal Collection
|-
|
|Portrait du prince consort Albert de Saxe-Cobourg-Gotha|1846
|
|Lady Lever Art Gallery
|-
|
|Victoire de Saxe-Cobourg-Saalfeld, duchesse de Kent|1846
|218,5 x 142 cm
|Château de Versailles
|-
|
|La princesse Marie-Adélaïde de Cambridge|1846
|
|Royal Collection
|-
|
|Portrait de la reine Victoria du Royaume-Uni|1847
|
|Royal Collection
|-
|
|Le comte Alexandre de Mensdorff-Pouilly|1847
|
|Royal Collection
|-
|
|Pierre-Marie Taillepied, comte de Bondy, pair de France, préfet de la Seine, intendant général de la liste civile|vers 1846
|
|Collection privéeCopie réalisée par Irma Martin (image ci-contre) en 1847 conservée au Château de Versailles
|-
|
|Louise-Fernande de Bourbon, duchesse de Montpensier|1847
|217,5 x 141,6 cm
|Château de Versailles
|-
|
|Louise-Fernande de Bourbon, duchesse de Montpensier|1847
|
|
|-
|
|Frédéric Chopin|1847
|
|Bibliothèque nationale de France
|-
|
|Julienne de Saxe-Cobourg-Saalfeld, grande-duchesse de Russie|1848
|114,3 x 97,8 cm
|Royal Collection
|-
|
|Léonille de Sayn-Wittgenstein-Sayn|1849
|
|
|-
|
|Charles Jérôme Pozzo di Borgo|1849
|157 x 119 cm
|Musée Fesch
|-
|
|Portrait de Charlotte Stuart, vicomtesse Canning|1849
|
|Harewood House
|-
|
|Harriet Sutherland-Leveson-Gower, duchesse de Sutherland|1849
|
|Château de Dunrobin
|-
|
|La reine douairière Adélaïde de Saxe-Meiningen|1849
|
|Royal Collection
|-
|
|Victoire de Saxe-Cobourg-Saalfeld, duchesse de Kent|1849
|
|Royal Collection
|-
|
|Le prince de Galles et le prince Alfred|1849
|
|Royal Collection
|-
|
|Le prince de Galles et la princesse Helena|1849
|
|Royal Collection
|-
|
|Les princesses Alice, Victoria, Louise et Helena du Royaume-Uni|1849
|
|Royal Collection
|}

 1850-1859 

 1860-1869 

 1870-1873 

 Notes et références 

 Annexes 

 Bibliographie 
 
 
 Emmanuel Burlion, Franz Xaver et Hermann Winterhalter'', édité par l'auteur, Brest, 2016, 175 pages 
 
 
 
 
 
 .

Articles connexes 
 Peinture académique

Liens externes 

 .
 Liste complète des portraits peints par Winterhalter
  Franz Xaver Winterhalter sur oxfordindex.oup.com
 Le Petit Salon Winterhalter in Menzenschwand.

Winterhalter
Peinture germanique